Па́спорт граждани́на Респу́блики Белару́сь — удостоверяющий личность документ, выдаваемый гражданам Республики Беларусь для внутреннего пользования и для осуществления поездок за границу. До 1 сентября 2021 года в Белоруссии основным документом, удостоверявшим личность, являлся паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года, действовавший как для внутреннего пользования, так и для выезда за границу. 1 сентября 2021 года был введены в обращение документы нового образца — ID-карта (для внутреннего пользования) и биометрический паспорт (для выезда за рубеж). При этом получение ID-карты и биометрического паспорта не является обязательным, паспорт образца 1996 года является действующим (в том числе и для выезда за границу) до истечения указанного в них срока. По состоянию на ноябрь 2021 года есть возможность выбора, какой документ получать — паспорт образца 1996 года или ID-карту и биометрический паспорт (при необходимости).

Документы выдаются Министерством внутренних дел (для граждан, проживающих в стране) и Министерством иностранных дел (для граждан, проживающих за рубежом).

Паспорт образца 1996 года 
Действующий образец паспорта утверждён в 2010 году.

В паспорт образца 1996 года периодически вносились изменения. В частности, в 2000-х годах было увеличено количество страниц (для виз и др.).

Содержащаяся информация 
В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина:
 Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); все буквы заглавные.
 Число, месяц, год рождения.
 Место рождения; указывать, если рождён (рождена) в Республике Беларусь.
 Идентификационный номер.
 Пол.
 В паспорте должна быть подпись владельца, подпись должностного лица и наименование органа, оформившего паспорт, а также дата выдачи паспорта и срок его действия.
 Также вносятся отметки о детях владельца паспорта, не достигших 16-летнего возраста, в соответствии с законодательством.
 Вносится отметка о вступлении в брак.

Коды регионов в серии паспорта 
Коды регионов в серии паспорта:

Срок действия 
Паспорт выдаётся гражданам в любом возрасте. При достижении 14-летнего возраста каждый гражданин обязан получить паспорт.

Срок действия паспорта — 10 лет (ранее у паспортов гражданина РБ, выданных после 45-летного возраста, срок действия указывался до достижения ими 100-летнего возраста. Такие паспорта действительны как внутренние и сейчас, но не всегда пригодны для выезда за границу. У всех паспортов, выдаваемых в последние годы, указан срок действия в течение 10 лет независимо от возраста владельца).

Выдача и обмен паспорта 

Выдача и обмен паспорта производится в связи с:
 достижением 14 лет;
 окончанием срока действия;
 изменением фамилии, имени, отчества;
 израсходованием листов, предназначенных для виз;
 изменением половой принадлежности;
 непригодностью для использования;
 установлением неточностей в записях;
 при временном выезде за границу граждан, не достигших 14-летнего возраста;
 утратой (кражей) паспорта;
 приобретением гражданства Республики Беларусь;
 выездом из Республики Беларусь на постоянное место жительства.

Отметки 
В паспорте производят отметки:
 о вступлении в брак: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), год рождения супруга (супруги), место и время регистрации брака, номер актовой записи;
 о расторжении брака;
 о месте жительства владельца паспорта;
 о постановке на консульский учёт;
 о снятии с консульского учёта;
 иные отметки в соответствии с законодательством.
 С согласия гражданина в его паспорте производится запись о группе и резус — принадлежности крови, а также о национальной принадлежности владельца паспорта.

ID-карта образца 2021 года 

ID-карта будет содержать:
 фотоизображение (цифровой фотопортрет) владельца;
 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца;

 число, месяц, год рождения владельца;

 пол владельца;

 место рождения владельца;

 гражданство (подданство) владельца (при наличии);

 идентификационный номер;

 вид документа;

 номер документа;

 код Республики Беларусь;

 число, месяц, год выдачи документа;

 код органа, выдавшего документ;

 число, месяц, год окончания срока действия документа;

 машиносчитываемую зону;

 изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо иностранца, приобретшего дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь (за исключением случаев, когда отобрать образец подписи физически невозможно);

 двухмерный штрих-код (QR-код), содержащий закодированную информацию о владельце документа (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения), информацию о документе (номер, число, месяц, год выдачи, число, месяц, год окончания срока действия) и идентификационный номер;

 интегральную микросхему, содержащую электронное средство биометрической идентификации с персональными данными владельца биометрического документа в соответствии с требованиями международной организации по гражданской авиации (ICAO) и криптографический токен аутентификации.

Биометрический паспорт образца 2021 года 

Образец биометрического паспорта утверждён в 2021 году.

Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь (далее – биометрический паспорт) – документ, подтверждающий гражданство и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, а также пребывания и проживания за пределами Республики Беларусь.

В биометрический паспорт встроена интегральная микросхема (чип), содержащая электронное средство биометрической идентификации с персональными данными владельца биометрического документа в соответствии с требованиями международной организации по гражданской авиации (ICAO).

Паспорта, действовавшие на территории Республики Беларусь до 1 июля 2004 года 
Паспорта, действовавшие на территории Республики Беларусь до 1 июля 2004 года:
 Паспорт гражданина СССР образца 1974 года с изображением герба СССР (красная обложка). Ранее действовавший на территории Беларуси паспорт СССР утратил силу с 31 декабря 2001 года.
 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года (с гербом «Погоня»). Выдавался в период с 1994 года по 1996 год жителям г. Минска и Минской области.

29 октября 2002 года Совет Министров РБ принял постановление № 1492 «Об ограничении срока действия паспорта гражданина СССР образца 1974 года и паспорта гражданина РБ образца 1993 года». На Министерство внутренних дел возложена обязанность до 1 июля 2004 года осуществить замену имеющихся у граждан РБ паспортов граждан СССР образца 1974 года и паспортов граждан РБ образца 1993 года на паспорта образца 1996 года.

Иллюстрации

Визовый режим

Примечания

Ссылки 
 Постановление МВД РБ 28 июня 2010 г. № 200  Об утверждении Инструкции о порядке организации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче, учёту, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и уничтожению паспорта гражданина Республики Беларусь
 Сайт МВД Республики Беларусь
 О порядке обмена паспорта гражданина Республики Беларусь: паспорт гражданина СССР образца 1974 года и гражданина Республики Беларусь образца 1993 и 1996 годов 

Белоруссия
Право Белоруссии
Беларусь